Fischborn ist ein geographischer Name:

Ortsname:
 Fischborn, Ortsteil der Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Fischborn, bis 1938 Dlottowen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dłutowo (Pisz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Fischborn, linker Zufluss des Riedbachs (zum Reichenbach, zur Bracht) unterhalb von Fischborn, Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Fischborn ist ein  Familienname:
 Gottfried Fischborn (1936–2020), deutscher Theater- und Literaturwissenschaftler